Hällstad kan syfta på:

Hällstads socken – socken i Västergötland i Ås härad
Hällstads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
Hällstads församling – en församling i Redvägs kontrakt i Skara stift
Hällstads kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Hällstads församling i Skara stift
 Hällstads distrikt – ett distrikt i Ulricehamns kommun och Västra Götalands län

Se även
Hällestad